Peleserphidae — семейство ископаемых паразитических наездников надсемейства Proctotrupoidea подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые. Обнаружены в меловом бирманском янтаре (Мьянма, Юго-Восточная Азия).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые наездники, длина тела около 5 мм (от 3 до 8 мм); длина переднего крыла 2—4 мм. Усики из 16—21 членика, скапус короткий (примерно в 2 раза длиннее своей ширины). Голова большая, прогнатическая. Пронотум удлинённый с прямым задним краем. Церки очень длинные, яйцеклад немодифицированный.

Классификация 
2 ископаемых рода и 3 вида. Базальная группа в основании инфраотряда Proctotrupomorpha
(Proctotrupoidea). Группа была впервые описана в 2018 году российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (Москва, Палеонтологический институт РАН) и группой китайских энтомологов (Qi Zhang; Bo Wang; Haichun Zhang).  
 †
 †
 †
 †
 †

См. также 
 †Jurapriidae 
 †Maimetshidae

Примечания

Литература 
 Li L., Shih C., Ren D., Rasnitsyn A. P. (2016). The mesozoic family Mesoserphidae and its phylogeny (Hymenoptera: Apocrita: Proctotrupoidea). Journal of Systematic Palaeontology (Издательство: Cambridge University Press). 2016. 15(8). С. 617—639. ISSN: 1477-2019DOI: 10.1080/14772019.2016.1217949

Ссылки 
 Superfamily Proctotrupoidea Latreille 1802 (wasp). fossilworks.org
†
†
Вымершие наездники
Насекомые мелового периода
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным